prefekt – tytuł wyższych oficerów i urzędników w starożytnym Rzymie
 prefekt – urzędnik administracji
 prefekt – urzędnik administracji Watykanu
 prefekt – urzędnik administracji kościelnej, odpowiedzialny za organizację kształcenia katechetycznego w parafii lub diecezji
 prefekt – urzędnik administracji Księstwa Warszawskiego
 prefekt – w krajach anglosaskich uczeń odpowiedzialny za porządek wśród uczniów